Ва́гнер або Ваґнер () — німецьке прізвище, похідне від германського Waganari («стельмах», «кучер», «фірман»). Відомі носії:

Відомі носії

А 
 Агнешка Вагнер (; 1970) — польська акторка.
 Адольф Вагнер (; 1890—1944) — німецький політик, обергруппенфюрер СС і СА.
 Адольф Вагнер (; 1896—?) — німецький офіцер, оберфюрер СС.
 Александер Вагнер (; 1868—1942) — австро-угорський і польський шахіст, шаховий теоретик і журналіст.

Б 
 Бенедикт Ваґнер (; ?-?) — австрійський лікар, ректор Львівського університету (1847—1848).
 Брігітт Вагнер (; 1983) — німецька борчиня вільного стилю, чемпіонка світу (2002) і Європи (2003).

В 
 Вікторія Олександрівна Вагнєр ( 1981) — український лікар, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Вініфред Вагнер (, уроджена — Вільямс, ; 1897—1980) — невістка Ріхарда Вагнера і після смерті свого чоловіка Зіґфріда керівник Байройтського фестивалю.

Г 
 Гайнц Вагнер (; ?—?) — німецький снайпер, учасник Другої світової війни, унтер-офіцер.
 Генріх Вагнер (; 1888—1959) — німецький шахіст, міжнародний майстер.
 Гергард Вагнер (; 1898—1987) — німецький військово-морський діяч, контр-адмірал крігсмаріне, віце-адмірал бундесмаріне.
 Герман Вагнер (; 1896—1970) — кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Густав Вагнер (; 1911—1980) — австрійський нацист, обершарфюрер СС, заступник коменданта концтабору Собібор.

Д 
 Давід Вагнер (; 1971) — американський футболіст і футбольний тренер
 Денніс Вагнер (; 1997) — німецький шахіст, гросмейстер (2015).
 Джек Вагнер (; 1959) — американський актор мильних опер, а також автор-виконавець і гітарист.

Е 
 Елін Вагнер (; 1882—1949) — шведська письменниця, журналістка, педагог, еколог, громадський діяч.
 Ельза Вагнер (, 1881—1975) — німецька акторка.
 Енн Вагнер (; 1962) — американський політик і дипломат.
 Ешлі Вагнер (; 1991) — американська фігуристка, олімпійська медалістка (2014).

Й 
 Йоган Андреас Вагнер (; 1797—1861) — палеонтолог, зоолог, археолог.
 Йозеф Ваґнер (; 1856—1908) — австрійський композитор військової музики.
 Йозеф Вагнер (; 1899—1945) — нацистський партійний діяч, гауляйтер Південної Вестфалії і Сілезії, пізніше виключений з партії і страчений.

Є 
 Євген Антонович Вагнер (; 1918—1998) — радянський і російський хірург, професор, академік Академії медичних наук СРСР.

З 
 Зіґфрід Вагнер (; 1869—1930) — німецький диригент і композитор, син композитора Ріхарда Вагнера.

К 
 Козіма Вагнер (, уроджена Франческа Гаетана Козіма Ліст, ; 1837—1930) — друга дружина німецького композитора Ріхарда Вагнера.
 Конрад Ваґнер (, ; 1862—1950) — російсько-польський лікар, професор пропедевтики і діагностики в Київському університеті.

Л 
 Лайош Вагнер (; 1815—1888) — угорський ботанік-аматор.

М 
 Мартін Вагнер (; 1968) — німецький футболіст, півзахисник.
 Мод Вагнер (; 1877—1961) — американська акторка цирку.

О 
 Отто Вагнер (; 1841—1918) — австрійський архітектор, майстер стилю модерн.

Р 
 Ришар Вагнер (; 1957) — канадський юрист, Головний суддя Канади (з 2017).
 Ріхард Вагнер (; 1813—1883) — німецький композитор, диригент.
 Роберт Вагнер (; 1930) — американський актор.
 Ролан Вагнер (; 1960—2012) — французький письменник гумористичної наукової фантастики.
 Рудольф Вагнер (; 1805—1864) — німецький зоолог, фізіолог і порівняльний анатом.

С 
 Сандро Вагнер (; 1987) — німецький футболіст, нападник.
 Стів Вагнер (; 1984) — американський хокеїст.

Т 
 Теодор Вагнер (; 1927—2020) — австрійський футболіст, нападник.
 Томаш Вагнер (; 1990) — чеський футболіст, нападник.

У 
 Удо Вагнер (; 1970) — німецький фехтувальник на рапірах, олімпійський чемпіон (1992).

Ф 
 Франсіско Соса Вагнер (; 1946) — іспанський правник і політик, депутат Європейського парламенту (2008—2014).

Ю 
 Юлій Миколайович Вагнер (1865) — міністр праці Української Держави.
 Юрґен Вагнер (; 1901—1947) — німецький офіцер Ваффен-СС, Бригадефюрер СС і Генерал-майор Ваффен-СС.

Інше 
 3992 Вагнер (3992 Wagner) — астероїд головного поясу, відкритий 29 вересня 1987 року.

Примітки